Никола Попстефанов или Стефанов () е български общественик и търговец, член на Солунската българска община.

Биография 
Роден е в 1837 година в големия македонски град Велес, тогава в Османската империя. Жени се за Мария, дъщерята на големия велешки търговец хаджи Зафир Хаджиангелов Станин (1804 - ?). Започва да се занимава с търговия на едро с тежки платове, чохи и фесове. В 1877 година, поради зулумите на башибозука, участвал в Сръбско-турската война, мести търговската си къща във вилаетския център Солун. В Солун разширява бизнеса си и търгува с Европа. В Солун Попстефанов е член на арбитражния съд между търговците. Избран е за училищен настоятел.

Попстефанов е виден член на Солунската българска община и е сред дейците допринесли най-много за основаването на Солунската българска мъжка гимназия. Той успява да издейства от турското правителство да се даде отделно място от гръцките гробища за български гробища.

Умира в Солун в 1895 година.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени във Велес
Български търговци
Български предприемачи от Македония
Членове на Солунската българска община
Починали в Солун